Carlo Grippo – ex mezzofondista italiano
 Pasquale Grippo – politico italiano
 Simone Grippo –  calciatore svizzero
 Ugo Grippo – politico e ingegnere italiano